A 5-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 9 și 10 martie 1974 la Göteborg, Suedia. Au participat 263 de sportivi din 25 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Scandinavium din Göteborg. Acesta a fost inaugurat în anul 1971.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Zece atleți au reprezentat România.

 Valeria Ștefănescu – 60 m garduri - locul 9, lungime - locul 3
 Petre Lupan – 1500 m - locul 4
 Ileana Silai – 1500 m - locul 4
 Cornelia Popescu – înălțime - locul 4
 Viorica Viscopoleanu – lungime - locul 5
 Carol Corbu – triplusalt - locul 10
 Virginia Ioan – înălțime - locul 10
 Dorel Cristudor – 60 m - locul 12
 Carmen Ene – 60 m - locul 16
 Șerban Ioan – înălțime - locul 17

Note

Legături externe 
  Göteborg European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1974 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1974
Göteborg
Atletism